OFC Champions League 2016 var den femtonde säsongen av Oceaniens klubbmästerskap, som anordnas av OFC och den tionde säsongen under sitt nuvarande namn (OFC Champions League). Vinnaren kvalificerade sig för klubblags-VM 2016 i Japan. Huvudturneringen hölls i Nya Zeeland för första gången under sitt nuvarande format. Kvalspelet hölls på Cooköarna. Turneringen vanns av Auckland City, som i finalen besegrade Team Wellington, båda från Nya Zeeland, med 3–0. Auckland City vann sin sjätte raka internationella titel i samma turnering och slog därmed Real Madrids rekord i flest vunna kontinentala turneringar i rad, Real Madrid som vann Europacupen fem säsonger i rad 1956–1960.

Omgångar samt datum

Preliminärt kvalspel

Gruppspel

Alla matcher spelas i Nya Zeeland.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Ranking av grupptvåor

Slutspel
Alla matcher spelas i Nya Zeeland.

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Källor

Referenser